Николай Николаевич Чайковский (1891—1919) — ротмистр 17-го гусарского Черниговского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из потомственных дворян. Уроженец Киевской губернии.

Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус (1908) и Николаевское кавалерийское училище (1910), откуда выпущен был корнетом в 9-й гусарский Киевский полк.

4 октября 1910 года переведен в 17-й гусарский Черниговский полк. Произведен в поручики 15 сентября 1913 года. В Первую мировую войну вступил в рядах черниговских гусар. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в штабс-ротмистры 31 мая 1916 года.

С началом Гражданской войны прибыл на Дон в Добровольческую армию. Участвовал в 1-м Кубанском походе в штабе армии, с 19 марта 1918 года был начальником штаба 2-й бригады. В Вооруженных силах Юга России — начальник отряда в Сочинском округе, полковник. Убит около 28 апреля 1919 у села Пластунка под Сочи.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 17.12.1914)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 2.03.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 2.03.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 27.06.1915)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 27.06.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 4.03.1917)

Источники 
 
 Волков С. В. Офицеры армейской кавалерии. — : Русский путь, 2004. — С. 565.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — : «Минувшее», 2015.
 Шумаков Д. М. Орловский Бахтина кадетский корпус, 1843—1918. — [Б. м.], 2017.

Выпускники Орловского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Первопоходники
Погибшие в Гражданскую войну в России
Персоналии:Вооружённые силы Юга России